Пруцковский — хутор в Новониколаевском районе Волгоградской области России. Входит в состав Дуплятского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 22 декабря 2004 года № 975-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Новониколаевского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Дуплятского сельского поселения.

География 
Расположен в северо-западной части региона, в степной зоне, в пределах Хопёрско-Бузулукской равнины.

Уличная сеть состоит из шести географических объектов: Дачная ул., Железнодорожная ул., Зелёная ул., Лесная ул., Луговой пер., Садовая ул.

Абсолютная высота — 126 метров над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 148 человек мужчин — 69, женщин — 79 (46,6 и 53,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 94 % из общей численности населения в 158 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

В пешей доступности — железнодорожный вокзал, станция Косарка.

Транспорт 
 
Железная и автомобильная дорога.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Новониколаевского района (Волгоградская область)